Osoby o tym nazwisku:
 Dora Malko – polska muzyk, pedagog i metodyk nauczania.
 Jacek Malko – polski inżynier elektryk
 Samuel Malko – polski wojskowy